Ambrosiella — рід грибів родини Ceratocystidaceae. Назва вперше опублікована 1965 року.

Класифікація 
До роду Ambrosiella відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Arx, J.A. von; Hennebert, G.L. 1965. Deux champignons ambrosia. Mycopathologia et Mycologia Applicata. 25(3-4):309-315 - P.314

Роди грибів
Сордаріоміцети